Понєдєльнік Андрій Валерійович (нар. 28 лютого 1997, Березне, Рівненська область, Україна) — український футболіст.
 Понєдєльнік Віктор Володимирович (нар. 22 травня 1937, Ростов-на-Дону) — радянський футболіст.